Paladj-Komarivtsi (plaats) - plaats in Oekraïne
 Paladj-Komarivtsi (gemeente) - gemeente in Oekraïne